Abbot Hill bezeichnet mehrere Berge in den Vereinigten Staaten:

 Abbot Hill (Grafton County, New Hampshire)
 Abbot Hill (Hillsborough County, New Hampshire)

Siehe auch:
 Abbott Hill